World Series of Snooker 2008/2009 är en serie snookerturneringar som spelades under sommaren och hösten 2008 på fyra olika ställen: Jersey, Berlin, Warszawa och Moskva.

Finalen skulle ha spelats i Moskva i november, men sköts sedan fram till mars 2009 för att slutligen ändras till maj i Algarve. I varje turnering deltar åtta spelare, som möts i kvartsfinal, semifinal och final. Fyra av de åtta spelarna i varje turnering är topprankade professionella spelare, och de utmanas av fyra wildcards, ofta spelare från varje turnerings hemland.

World Series of Snooker I: Jersey, England
Den första turneringen på touren spelades på den brittiska ön Jersey den 21-22 juni 2008. Kvartsfinalerna spelades den första dagen, och semifinalerna och finalerna den andra. En sensation kom direkt i första omgången, då Ken Doherty blev utslagen av den lokala förmågan Gary Britton. Turneringen vanns av John Higgins, som själv var en av skaparna bakom touren.

Resultat

World Series of Snooker II: Berlin, Tyskland
Den andra turneringen på touren spelades i Tysklands huvudstad Berlin den 12-13 juli 2008. Kvartsfinalerna spelades den första dagen, och semifinalerna och finalerna den andra. Alla de seedade spelarna vann sina matcher i första omgången. Turneringen vanns av Graeme Dott.

Resultat

World Series of Snooker III: Warszawa, Polen
Den tredje turneringen spelades i Polens huvudstad Warszawa den 25-26 oktober 2008. Då mötte Steve Davis, Ding Junhui, Mark Selby och Ken Doherty fyra polska spelare. Första dagen spelades kvartsfinalerna, och andra dagen spelades semifinalerna och finalen. Turneringen vanns av Ding Junhui.

Resultat

World Series of Snooker IV: Moskva, Ryssland
Den fjärde turneringen i serien spelades i Rysslands huvudstad Moskva den 22 - 23 november 2008. Ursprungligen planerades den stora finalen på touren att hållas i Moskva dessa datum, men den blev flyttad till mars 2009 för att kunna spelas i Kreml. (Senare flyttades datum och plats för finalen ytterligare, se nedan). Turneringen drabbades av ett par avhopp i sista stund: Graeme Dott skulle ha mött Sergej Vasiliev i första omgången, men stannade hemma hos sin fru som skulle föda barn. Han ersattes av den 14-årige israeliske spelaren Shachar Ruberg. Även Anton Ryabinin lämnade återbud, vilket innebar att en kvinna fick spela i World series för första gången: Anna Mazhirina mötte John Higgins i första omgången.

Resultat

World Series of Snooker Final: Algarve, Portugal
Finalspelet i World Series of Snooker spelas i Algarve i Portugal i maj 2009 (ursprungligen planerat till november 2008, och därefter planerat till Moskva i mars 2009). Finalfältet består av sexton spelare: Åtta spelare (fem wild cards: Ryan Day, Michal Zielinski, Jimmy White, Itaro Santos och Luca Brecel, samt tre spelare som deltagit i någon av de övriga turneringarna: Lasse Münstermann, Gary Britton och Shachar Ruberg) möts i gruppspel om två grupper, där de två bästa ut varje grupp går vidare till åttondelsfinal.

Där väntar Shaun Murphy, Ken Doherty, Stephen Maguire och Steve Davis. Vinnarna här möter John Higgins, Ding Junhui, Mark Selby och Graeme Dott i kvartsfinalerna. Dessa fyra spelare hade samlat flest poäng under de fyra första turneringarna i serien.

Gruppspel

Spelas med 6 röda bollar, bäst av 7 frames i varje match. Ettan och tvåan i varje grupp går vidare till slutspel.

Grupp 1

Matcher:
 Ryan Day 4-0 Gary Britton 
 Michal Zielinski 1-4 Lasse Münstermann
 Ryan Day 4-0 Michal Zielinski
 Lasse Münstermann 2-4 Gary Britton
 Ryan Day 4-1 Lasse Münstermann 
 Gary Britton 4-2 Michal Zielinski

Grupp 2

Matcher: 
 Jimmy White 4-1 Itaro Santos
 Luca Brecel 4-2 Shachar Ruberg
 Jimmy White 4-0 Shachar Ruberg
 Itaro Santos 1-4 Luca Brecel
 Jimmy White 3-4 Luca Brecel
 Shachar Ruberg 2-4 Itaro Santos

Slutspel

Referenser

Externa länkar
World Series of Snooker - Officiell webbplats

Snookersäsongen 2008/2009
20082009